ISO 3166-2:BT — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Бутану. Стандарт охватывает 20 дзонгхагов Бутана. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Бутана — BT и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: код дзонгхагов образован двухсимвольным числом, двухбуквенный код дзонгхагов Гаса и Трашиянгце образован созвучно названию дзонгхага. Геокоды дзонгхагов Бутана являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BT, присвоенного Бутану в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Бутана 
Геокоды 20 дзонгхагов административно-территориального деления Бутана.

Геокоды пограничных Бутану государств 
Китай — ISO 3166-2:CN (на севере),
Индия — ISO 3166-2:IN (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Бутана

Ссылки 
 Геокоды Бутана 

2:BT